Tartar peut désigner :

Patronyme 
 Luc Tartar (né en 1946, mathématicien français.

Toponyme

Azerbaïdjan 
 , une ville d'Azerbaïdjan ;
 le raion de Tartar, dont la ville précédente est le chef-lieu ;
 la rivière Tartar, au Haut-Karabagh et en Azerbaïdjan ;

Suisse 
 Tartar, une localité de la commune de Cazis, dans le canton des Grisons ;

Autres 
 le RIM-24 Tartar, un missile mer-air.
 le Groupe Spicy Tartar club band
 le Groupe TarTar Label
 , différents navires de la Royal Navy